Ста́сова — женская форма русской фамилии Стасов.

Известные носительницы 
* Стасова, Елена Дмитриевна (1873—1966) — революционерка, русская и советская деятельница коммунистического, женского, антивоенного и антифашистского движения.
 Стасова, Надежда Васильевна (1822—1895) — российская общественная деятельница, создательница высших женских курсов и детских яслей в России.
 Алексеева-Стасова, Анна Павловна — российская спортсменка по стрельбе из лука.